Popůvky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Popůvky, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Popůvky, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina